91. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–16 lutego 1997 roku w japońskim Nagano. Były to pierwsze zawody na torze olimpijskim w hali M-Wave. Kobiety startowały po raz 55. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Szósty raz, zostając najlepszą zawodniczką w historii, wygrała Niemka Gunda Niemann-Kleemann bijąc jednocześnie rekord świata w wieloboju. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy był Holender Ids Postma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek i 36 łyżwiarzy z 23 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1997 w sportach zimowych
1997 w Japonii
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii